Ел Тонино има више значења:

 Ел Тонино (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Тонино, Блокера (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику